Francis es un nombre propio originario de los idiomas francés, inglés y escocés, descendiente del nombre Latín Franciscus. Puede hacer referencia a:

 Francis, futbolista español, que juega en el Xerez CD;
 Francis Bacon, filósofo británico;
 Francis Buchanan-Hamilton, zoólogo y botánico británico;
 Francis Crick, biólogo británico;
 Francis Edgeworth, economista del Reino Unid];
 Francis Galton, explorador y científico británico;
 Francis Healey, compositor escocés;
 Francis Lai, compositor y músico francés;
 Francis Lee, futbolista británico campeón Copa del Mundo 1966;
 Francis Poulenc, compositor francés;
 Francis William Aston, físico y químico inglés, premio Nobel de Química en 1922;
 Francis, de la serie animada "los padrinos mágicos"; 
 Francis (artista), Francisco García Escalante, actor, comediante y cantante transgénero mexicano;
 Francis Wilkerson, personaje en la serie Malcolm in the middle; 
 Lea-Francis, constructor de motores británico;
 Turbina Francis, tipo de Turbina hidráulica;